Марк Антоний (Marcus Antonius) може да се отнася за:

 Марк Антоний (83-30 пр.н.е.), римски триумвир
 Марк Антоний Оратор († 87 пр.н.е.), консул 99 пр.н.е.; дядо на Марк Антоний
 Марк Антоний Кретик († 71 пр.н.е.), претор 74 пр.н.е.; баща на Марк Антоний
 Марк Антоний Антил (Марк Антоний Младши; † 30 пр.н.е.), най-старият син на Марк Антоний
 Марк Антоний Прим (32-81), римски политик
 Марк Антоний Руф, суфектконсул 45 г.
 Марк Антоний Руфин, консул 131 г.
 Марк Антоний Зенон, суфектконсул 148 г.
 Марк Антоний Палас, суфектконсул 167 г.
 Марк Антоний Гордиан (Гордиан I), римски император 238 г.
 Марк Антоний Гордиан (Гордиан II), римски император 238 г.
 Марк Антоний Гордиан (Гордиан III), римски император 238-244 г.

Вижте също 
 Антоний